Mulsow ist der Familienname von:

 Martin Mulsow (* 1959), deutscher Philosoph und Historiker
 Walter Mulsow (1898–?), deutscher Marineoffizier und Politiker